Die Cuauhtemoc Mexico City Open 2007 fanden vom 5. bis 10. Dezember 2007 in Mexiko-Stadt, Mexiko, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 2 Star. Das Preisgeld betrug 20.000 US-Dollar.

Im Finale trafen die beiden topgesetzten Spieler Miguel Ángel Rodríguez und Eric Gálvez aufeinander. Rodríguez gewann die Partie mit 11:8, 7:11, 11:5 und 11:6 und sicherte sich damit den dritten Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Arturo Castillo einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2007/08
Squashturnier in Mexiko
Sportveranstaltung in Mexiko-Stadt